Dennis Francis O'Brien (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui joua au poste de défenseur dans la Ligue nationale de hockey pour les North Stars du Minnesota, les Rockies du Colorado, les Barons de Cleveland et les Bruins de Boston de 1970 à 1980. Il fut choisi au deuxième tour du repêchage amateur de la LNH 1969,  au total, par les North Stars. Il est l'oncle du joueur de hockey professionnel, Shane O'Brien .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1968-1969|| Black Hawks de Saint-Catharines|| OHA|| 52|| 1|| 19|| 20|| 235|| || || || || 
|-
| 1969-1970|| Stars de l'Iowa|| LCH|| 72|| 2|| 18|| 20|| 331|| 11|| 0|| 2|| 2|| 30
|- 
| 1970-1971|| Barons de Cleveland|| LAH|| 27|| 1|| 6|| 7|| 100|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1970-1971|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 27|| 3|| 2|| 5|| 29|| 9|| 0|| 0|| 0|| 20
|- 
| 1971-1972|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 70|| 3|| 6|| 9|| 108|| 3|| 0|| 1|| 1|| 11
|-
| 1972-1973|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 74|| 3|| 11|| 14|| 75|| 6|| 1|| 0|| 1|| 38
|-
| 1973-1974|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 5|| 12|| 17|| 166|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1974-1975|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 56|| 6|| 10|| 16|| 125|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1975-1976|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 1|| 14|| 15|| 187|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1976-1977|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 75|| 6|| 18|| 24|| 114|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan="4"|1977-1978|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 13|| 0|| 2|| 2|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rockies du Colorado|| LNH|| 16|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Barons de Cleveland|| LNH|| 23|| 0|| 3|| 3|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bruins de Boston|| LNH|| 16|| 2|| 3|| 5|| 29|| 14|| 0|| 1|| 1|| 28
|-
| 1978-1979|| Americans de Rochester||  LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1978-1979|| Bruins de Boston|| LNH|| 64|| 2|| 8|| 10|| 107|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1979-1980|| Dusters de Binghamton||  LAH|| 6|| 2|| 5|| 7|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1979-1980|| Bruins de Boston|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 592|| 31|| 91|| 122|| || 34|| 1|| 2|| 3|| 101

Voir aussi

Notes et références

Naissance en juin 1949
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Barons de Cleveland (LNH)
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Stars de l'Iowa (LCH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Dusters de Binghamton
Défenseur de hockey sur glace